Stepping Stone – singolo di Jimi Hendrix del 1970
 Stepping Stone – album di Lari White del 1998
 Stepping Stone – singolo di Lari White del 1998
 Stepping Stone – singolo di Duffy del 2008
 Stepping Stone – brano musicale di Eminem del 2018
 (I'm Not Your) Steppin' Stone – singolo dei The Monkees del 1966